Соревнования по гигантскому слалому в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 15 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:50 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывали в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменов с нарушением зрения. В мужском слаломе приняли участие 112 спортсменов из 35 стран.

Медалисты

Соревнования

Сидя

Стоя

С нарушением зрения

Ссылки 
 Результаты соревнований (сидя)
 Результаты соревнований (стоя)
 Результаты соревнований (с нарушением зрения)